Theerbude ist ein deutscher Ortsname:
 Theerbude, Ort im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Smolnik (Świętajno) im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Theerbude, Ort im Kreis Rosenberg, Westpreußen, nach 1945 untergegangener Ort im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen